Тхориков Борис Александрович — российский учёный-экономист, популяризатор науки. Доктор экономических наук, кандидат социологических наук, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга НИУ «БелГУ».

Образование 
 2006, Курский государственный медицинский университет, специальность «Экономика и управление на предприятии здравоохранения».
 2012, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, кандидат социологических наук, 22.00.08 — Социология управления.
 2013, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства.
 2014, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, специальность «Управление проектами», сертифицированный проектный менеджер (ПМ СТАНДАРТ).
 2017, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, специальность «Преподаватель высшей школы».
 2021, Яндекс Практикум, специальность «Интернет-маркетолог».
 2021, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент).

Карьера 
 2006—2012 — экономист, заместитель главного врача по экономическим вопросам в стационарных и амбулаторных медицинских организациях России.
 2012—2015 — начальник отдела, управления, заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. Классный чин — действительный государственный советник Белгородской области 2 класса.
 2008 — по наст.время — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой в Белгородском государственном национальном исследовательском университете.
 2015 — по наст.время — консультант по маркетингу. Проведение поисковых айтрекинговых исследований, глубинных интервью и custdev-интервью для выявлений внутренних источников развития продуктов и реинжиниринга бизнес-процессов, оптимизации торговых / офисных мощений компаний, в том числе на основе lean management.

Научная деятельность 
 Автор нейромаркетинговой концепции управления потребительским поведением, использующей психофизиологические потребности и особенности восприятия информации сенсорными системами человека.
 Автор методики проектирования рекламных кративов Semantic Mapping.
 Автор и руководитель научного направления, занимающегося проблемами развития торгового бизнеса и городских локаций на основе геомаркетинговоко планирования с использованием Big Data о ежедневных перемещениях абонентов операторов сотовой связи.
 Член диссертационного совета БелГУ.22.03, руководитель аспирантской программы по направлению 5.2.6 Менеджмент, автор Универсального алгоритма подготовки плана работы над кандидатской диссертацией (свидетельство о регистрации в качестве ноу-хау результата интеллектуальной деятельности № 439 Рос. Федерация).
 Руководитель международного центра симуляционного обучения и научных исследований в области нейромаркетинговых технологий.
 Автор более 120 научный публикаций, монографий и учебных пособий, посвященных решению проблем менеджмента, маркетинговых коммуникаций, управления потребительским поведением и рекламы. Книга «Нейромаркетинг: физиология рекламы» стала самым рейтинговым отечественным изданием в области нейромаркетинга в России (2022).

Общественная деятельность 
 Почётный лектор Российского Общества «Знание», лучший лектор России в номинации «Меди и маркетинг» (победитель 1 сезона Лиги Лекторов, 2021).
 Приглашённый профессор в университетах стран СНГ, преподаваемые дисциплины: «Инструменты нейромаркетинга», «Методология образовательного процесса».
 Член экспертного сообщества учителей-блогеров при Минпросвещения России.
 Создатель блога о самореализации в науке для молодых учёных и студентов.
 Создатель и продюсер массовых открытых онлайн-курсов по маркетингу, нейромаркетингу и методологии научных исследований.
 Ежегодно проводит десятки открытых лекций для школьников, студентов, молодых учёных и предпринимателей, посвященных коммуникациям в социальных сетях и разнообразным маркетинговым инструментам.

Примечания 

Экономисты России
Популяризаторы науки
Маркетологи
Доктора экономических наук
Преподаватели Белгородского государственного университета